Кубок конструкторів Формули-1 () — головна нагорода для конструкторів Формули-1. Переможець визначається Міжнародною автомобільною федерацією (FIA) на основі Системи нарахувань очок на проведених протягом сезону Гран-прі Формули-1. Вперше Кубок конструкторів був вручений в  році конструктору Vanwall. 

У 49 минулих сезонах Кубок Конструкторів вигравали 14 різних конструкторів. Найбільше перемог у Ferrari — 16 титулів, включаючи 6 поспіль  — . У  році переможцем Кубка стала нова команда Brawn GP. 



По сезонах

Примітки  
Символ - "- сезон триває.

За конструкторами

За націями

Рекорди  
Найбільше виграних Кубків Конструкторів (шасі ): Ferrari — 16 (, , -, , -, -, -) 

Найбільше виграних Кубків Конструкторів підряд: Ferrari — 6 (-) 
Найбільше виграних Кубків Конструкторів (двигун ): Ferrari — 16 (, , -, , -, -, -)

Найбільше виграних Кубків Конструкторів (шини ): Goodyear — 26 (-, , -, -, -) 

Списки, пов'язані з Формулою-1
Формула-1